«Завтрак на траве»:
 
 
 «Завтрак на траве» — мультфильм Прийта Пярна («Таллинфильм», 1987), награждённый на международных фестивалях
 «Завтрак на траве» — пьеса Е. К. Поповой